Veselinović ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Veselinović (* 1988), montenegrinische Tennisspielerin
 Branka Veselinović (1918–2013), jugoslawische bzw. serbische Schauspielerin
 Janko Veselinović (1862–1905), serbischer Schriftsteller
 Sonja Veselinović (* 1981), serbische Literaturwissenschafterin
 Todor Veselinović (1930–2017), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer